Констансана () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 123 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Sitio de Constanzana

Муниципалитеты Авилы